Wirkkala ist der Familienname folgender Personen:
 Merja Wirkkala (* 1954), finnische Opernsängerin (Sopran)
 Oscar Wirkkala (1880–1959), finnischer Erfinder
 Tapio Wirkkala (1915–1985), finnischer Grafiker, Designer und Innenarchitekt
 Teemu Wirkkala (* 1984), finnischer Leichtathlet